

Cinema 
Il coraggio di cambiare (Duane Hopwood) – film del 2005 diretto da Matt Mulhern

Letteratura 
Il coraggio di cambiare (In a Class by Himself) – romanzo di JoAnn Ross del 1988
 Il coraggio di cambiare – saggio di Willy Pasini del 1999
Il coraggio di cambiare – romanzo di Emilie Richards, I nuovi bestsellers Special n. 23s

Musica 
Il coraggio di cambiare – album di Mimmo Dany del 2001